Skippy de boskangoeroe, een Australische televisiereeks
Skippy (stripreeks), een Amerikaans stripverhaal van Peter Crosby
Skippy (1931), een Amerikaanse film onder regie van Norman Taurog
Skippy (2001), een Amerikaanse film onder regie van Dionysius Zervos